Nickelodeon Шпионаж (ивр.ספיידרז) — комедийный приключенческий сериал, создатель которого — Михаль Купер Керен, который показывается на канале Nickelodeon.

Описание 
Томми, Никки и Дэниэл узнают, что их родители — тайные шпионы, которые расследуют экологические преступления. Дети решают помочь им и создают свою тайную шпионскую команду.

Список серий

Первый сезон (2020—2021)

Второй сезон (2020—2021)

Третий сезон (2021—2022)

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Израиля, запущенные в 2020 году
Телесериалы Израиля